Рого́жский переулок — название улиц на территории Басманного и Таганского районов в Москве.

 Большой Полуярославский переулок
 Малый Полуярославский переулок